Johannes Conrad Schauer, un botaniste allemand spécialiste des Spermatophytes.
 Otto Schauer (1923-1985), un peintre allemand.